Njoroge ist der Familienname folgender Personen:

 Harun Njoroge Mbugua (* 1988), kenianischer Langstreckenläufer
 Mary Njoroge (* 1985), kenianische Fußballschiedsrichterassistentin
 Mercy Wanjiku Njoroge (* 1986), kenianische Langstreckenläuferin
 Ngethe Njoroge, kenianischer Politiker und Diplomat
 Simon Njoroge Kariuki (* 1980), kenianischer Marathonläufer